Кристо́баль де Вируэ́с (; ,  — ок. 1614, ) — испанский солдат и писатель золотого века Испании.

Биография 
Кристобаль де Вируэс родился после 1550 года в семье Алонсо де Вируэса, личного врача архиепископа Валенсии Хуана де Риберы. Отец Кристобаля был гуманистом и дружил с Хуаном Луисом Вивесом. Два брата Кристобаля — богослов Франсиско и врач Херонимо — также увлекались поэзией и состояли в валенсийском литературном обществе.

О молодости и образовании Кристобаля известно мало. Достоверно из упоминаний в сочинениях подтверждено его участие в битве при Лепанто. Предположительно к 1585 году Вируэс уволился из испанской армии в звании капитана. На родине он написал свои драматические произведения Elisa Dido, La gran Semiramis, La cruel Casandra, Atila furioso и La infelice Marcela, увидевшие свет лишь в 1609 году. В 1587 году Вируэс опубликовал эпическую поэму из 20 канцон El Monserrate, которую Сервантес считал лучшим образцом поэзии на кастильском языке. Сведения о Вируэсе после 1608 года отсутствуют.

Сочинения 
 Поэзия испанского Возрождения. М., 1990. С. 229—232.

Примечания

Ссылки 
 

Умершие в 1620-е годы
Писатели по алфавиту
Писатели Испании XVI века
Писатели Испании XVII века
Поэты по алфавиту
Поэты Испании
Поэты XVI века
Поэты XVII века
Испанские писатели XVI века
Испанские писатели XVII века
Военные Испании
Персоналии:Золотой век Испании